Тохтары — хутор в Ишимбайском районе Башкортостана, входящий в Верхоторский сельсовет.

Находится в предгорьях Урала, в лесистой местности на реке Суханыш в 40 км к юго-востоку от Ишимбая и Салавата.

История 
Упразднён в 1979 году согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 29.09.1979 № 6-2/312 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР».

Вновь образован в 2009 году Решением Совета муниципального района Ишимбайский район «Об установлении статуса и наименовании вновь образованного населенного пункта на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет» от 9 июня 2009 г. № 12/145

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы Ишимбайского района
 Начальная страница Ишимбайского района портала «Генеалогия и Архивы»
 Закон о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан N 126-з от 17 декабря 2004 года
 Единый электронный справочник муниципальных районов Республики Башкортостан

Вновь образованные населённые пункты Ишимбайского района
Населённые пункты, упразднённые в 1979 году
Населённые пункты, основанные в 2009 году